Westwood (Califòrnia), concentració de població designada pel cens a l'estat de Califòrnia (EUA).
 Westwood (Los Angeles), districte de la ciutat de Los Angeles, a l'estat de Califòrnia (EUA).
 Westwood (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Westwood Lakes, concentració de població designada pel cens a l'estat de Florida (EUA).
 Westwood Studios (1985 - 2003), empresa desenvolupadora de videojocs.
 Vivienne Westwood (1941 - 2022), dissenyadora de moda anglesa.